Франжье — влиятельный ливанский маронитский род. Особо известны из членов рода:

 Сулейман Франжье (1910—1992) — президент Ливана в 1970—1976, основатель движения Марада.
 Франжье, Тони (1939—1978) — полевой командир «Марады» во время гражданской войны в Ливане, командующий Армией освобождения Згарты, член правительства и депутат парламента Ливана, сын Сулеймана Франжье.
 Франжье, Роберт — лидер движения «Марада» в 1978—1992, сын Сулеймана Франжье.
 Франжье, Сулейман (младший) (род. 1965) — лидер движения «Марада» с 1992, член правительства и депутат парламента Ливана, сын Тони Франжье, внук Сулеймана Франжье.
 Бассам Франжье (род. 1949) — учёный в области современной арабской литературы и культуры.
 Хамид-бек Франжье (1907—1981) — политический деятель, министр, брат Сулеймана Франжье.
 Самир Франжье (род. 1945) — политик и журналист.
 Ламитта Франжье (род. 1981) — вице-мисс Ливана 2004 года.